Bystřice est un toponyme qui peut désigner :



Communes 
 Bystřice, ville du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Bystřice, commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Bystřice, commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Bystřice nad Pernštejnem, ville du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Bystřice pod Hostýnem, ville du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Bystřice pod Lopeníkem, commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Malá Bystřice, commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Nová Bystřice, ville du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Valašská Bystřice, commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Velká Bystřice, ville du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc.

Cours d’eau 
 Bystřice, affluent de la Bílina
 Bystřice, affluent de la Cidlina
 Bystřice, affluent de la Morava
 Bystřice, affluent de l’Ohře
 Bystřice, affluent de la Sázava
 Bystřice, affluent de la Svratka
 Bystřice, nom tchèque de la Weisseritz, affluent de l’Elbe en Allemagne

Voir aussi 
 , équivalent bosnien, croate, monténégrin, serbe, slovène
 , équivalent roumain
 , équivalent bulgare et macédonien
 , équivalent slovaque
 , équivalent russe
 Bystrzyca, rivière de Pologne

Homonymie de localités en  Tchéquie